Woonhuis de Waal (Amersfoort), pand in Amersfoort, ontworpen door Piet Blom
Woonhuis de Waal (Utrecht), pand in Utrecht